Miasta w USA:
 Tewksbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex

Gminy w USA:
 Tewksbury (ang. Tewksbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Tewksbury (ang. Tewksbury Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon

Zobacz też:
 Tewkesbury – miasto w Anglii, w hrabstwie Gloucesterhsire